Мю́зик-холл (, дословно — «Музыкальный зал») или варьете́ ( — букв. разнообразие) — развлекательный жанр, который был популярен между 1850 и 1960 годами.

Термин может относиться к:
 самой форме развлечения;
 театру, в котором происходит действие;
 видам популярной музыки, связанной с этим понятием.

История 
Мюзик-холлы явились результатом развития салунов и пабов в 1830-х годах.

Салон мюзик-холла изначально представлял собой помещение, где за плату за вход или за более высокие цены в баре проходили выступления с танцами, пением, комедиями и драмами. Одним из наиболее известных салунов был «Grecian Saloon», открытый в 1825 году на севере Лондона. Позже он стал известен как «Grecian Theatre», в возрасте 14 лет в 1884 году в нём дебютировала .

Мюзик-холлы в современном понимании появились в 1850-х, и появлялись, как правило, на базе пабов. Они отличались от театров тем, что в них можно было, скажем, сидеть на столе и распивать алкоголь, а также курить табак во время просмотра шоу.

Первым мюзик-холлом принято считать «Кентербери Мюзик-холл», располагающийся по адресу Вестминстер-Бридж-роуд, 143, построенный Чарльзом Мортоном, позднее названного «Отцом залов». Он открылся 17 мая 1852 года: про эту дату говорят «наиболее знаменательная дата в истории всех мюзик-холлов». В 1852 году зал выглядел как многие другие пабы, но был расширен в 1854 до беспрецедентных размеров. Он был ещё сильнее отстроен в 1859 году, позже перестроен как театр, а в 1942-м здание уничтожила бомба.

Другим ранним мюзик-холлом был «Middlesex» (1851). Более известный как «Old Mo», он был построен на месте «Mogul Saloon». Позднее преобразованный в театр, он был снесён в 1965 году.

«Война варьете» в 1907 году 
С увеличением количества синдикатов, контролировавших мюзик-холлы, нарастало напряжение между их владельцами и работниками. 22 января 1907 после долгих споров, в «Holborn Empire» зародилась идея забастовки. Идея распространилась; забастовка длилась около двух недель и стала известна как «Война варьете». Большинство требований бастовавших в итоге было удовлетворено, в том числе — установка минимальной рабочей платы и максимальной рабочей недели работников.

Многие звёзды варьете, такие, как Мэри Ллойд, Артур Робертс, Джо Элвин и Гус Элен, поддерживали забастовку, несмотря на то, что сами зарабатывали достаточно, чтобы не быть в ней материально заинтересованными.

См. также 
 Альказар (театр-варьете)
 «Только в мюзик-холле»
 Московский мюзик-холл
 Мюзик-холл (театр, Санкт-Петербург)
 «Крошка Дот Хетерингтон в Старом Бедфорде» (1888—1889) — картина Уолтера Сикерта, изображающая мюзик-холл Старый Бедфорд
 Горковенко, Станислав Константинович — дирижёр.

Примечания

Ссылки 

 The British Music Hall Society

Музыкальные жанры
Виды и жанры театра